

Patronyme 

 Jean Jarousseau (1729-1819), pasteur français ;
 Marc Jarousseau (1987-), dit Kemar, vidéaste, humoriste, comédien et scénariste français ;
 Vincent Jarousseau (1973-), photojournaliste français.